Шар апаратних абстракцій — алгоритм, який дає програмам прямий доступ до апаратного забезпечення.
 HAL (freedesktop.org) — програмне забезпечення для UNIX систем.
 HAL (робот) —  екзоскелет розроблений Цукубським університетом.
 HAL 9000 — вигаданий комп'ютер з циклу творів «Космічна Одіссея».